Consolata steht für:

 Die Consolata, Novelle von Gertrud von le Fort (1943)
 Kathedrale der Consolata, Teheran

Namen:
 Consolata Betrone (1903–1946), italienische Nonne und Mystikerin
 Consolata Boyle (* im 20. Jahrhundert) irische Kostümdesignerin
 Maria Consolata Collino (* 1947) italienische Fechterin

Siehe auch:
 Consolata-Missionare
 Trösterin der Betrübten
 Maria-Trost-Kirche
 Consolacion
 Konsolation